Il singolare del torneo di tennis Shreveport International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Juan Gisbert che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-3, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Juan Gisbert (Campione)

 Anand Amritraj (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shreveport International 1975